Гаплогруппа S:
 Гаплогруппа S (мтДНК)
 Гаплогруппа S (Y-ДНК)